

Компания "Aero Design and Engineering" 
 Aero HC-2 "Heli Baby"
 Aero HC-3
 Aero Z-35 "Heli Trainer"

Компания "Bell Helicopter Textron" 
 Bell 30
 Bell 47
 Bell 48
 Bell 61
 Bell AH-1 "Cobra", Bell AH-1 "Super Cobra"
 Bell 204
 Bell 205
 Bell 206 "JetRanger", Bell 206 "Long Ranger", Bell 206 "Twin Ranger"
 Bell 207 "Sioux Scout"
 Bell 209 "Huey Cobra"
 OH-58 "Kiowa"
 Bell HUL
 Bell HSL-1
 Bell HTL
 Bell 212
 Bell 214
 Bell 222
 Bell 230
 Bell 309 "King Cobra"
 Bell 407
 Bell 409
 Bell 412
 Bell 427
 Bell 430
 Bell TH-13
 Bell TH-67
 UH-1 "Iroquois"
 Bell XV-3
 Bell XV-15 (съвместно с компанията "Boeing ")

Компания "Boeing Helicopters" 
 Boeing HRB "Sea Knight"
 Piasecki HRP-1
 Piasecki HUP
 Piasecki H-16 "Pathfinder"
 Piasecki CH-21 "Shawnee"
 Piasecki H-25 "Army Mule"
 AH-64 "Apache" (съвместно с компанията "Agusta Westland")
 RAH-66 "Comanche" (съвместно с компанията "Sikorsky Aircraft"]])
 CH-46 "Sea Knight"
 CH-47 "Chinook"

Компания "Cessna Aircraft" 
 Cessna CH-1

Компания "McDonnell" 
 MD 500 "Defender"
 MD 902 "Explorer"
 OH-6 "Cayuse"
 XV-1

Компания "Sikorsky Aircraft Corp." 
 Sikorsky R-4
 Sikorsky H-5
 Sikorsky UH-19 "Chickasaw" (S-55)
 Sikorsky CH-37 "Mojave" (S-56)
 Sikorsky H-34 "Choctaw" (S-58)
 MH-53 "Pave Low"
 Sikorsky S-59
 Sikorsky S-60
 Sikorsky UH-3 "Sea King" (S-61)
 Sikorsky S-62
 Sikorsky HO3S-1
 Sikorsky HU2S
 Sikorsky HH-52
 Sikorsky CH-54 "Tarhe" (S-64)
 Sikorsky CH-53 "Sea Stallion" (S-65)
 Sikorsky S-70:
 Sikorsky UH-60 "Black Hawk"
 Sikorsky HH-60 "Pave Hawk"
 Sikorsky SH-60 "Sea Hawk"
 Sikorsky HH-60 "Jayhawk"
 Sikorsky S-72
 Sikorsky S-76
 Sikorsky CH-53E "Super Stallion" (S-80E)
 Sikorsky S-92 (H-92 "Superhawk")
 RAH-66 Comanche (съвместно с компанията "Boeing ")
 Sikorsky X-Wing
 Sikorsky X-49 "Piasecki"

вертолети